Schern ist der Ortsname von

 Schern (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schern (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schern (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schern (Werther), Ortsteil der Gemeinde Werther, Landkreis Nordhausen, Thüringen

 Schern (Gemeinde Bad Gleichenberg, Kapfenstein), Ortsteil von Bad Gleichenberg und Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark